Ixodes festai — вид клещей из семейства иксодовых (Ixodidae).

Распространение 
Вид встречается в западной и южной части Средиземноморья зоны: Франция, Корсика, Италия, Сардиния, Вентотене и Монтекристо, а также Марокко, Тунис и Ливия.

Случай естественной передачи в Польшу.
Самка этого вида была найдена на полуострове Хель в Польше, на чёрном дрозде (Turdus merula).

Биология 
Паразитирует на птицах, чаще всего тех, кто проводит значительное время в поисках пищи на поверхности земли. В качестве хозяев отмечены следующие виды птиц: белобровик (Turdus iliacus), белозобый дрозд (Turdus torquatus), берберийская каменная куропатка (Alectoris barbara), обыкновенный фазан (Phasianus colchicus), певчий дрозд (Turdus philomelos) и чёрный дрозд (Turdus merula). Также клещи найдены на диком кролике (Oryctolagus cuniculus) и Обыкновенной лисице (Vulpes vulpes).

Роль 
Информации об эпидемиологическом значении отсутствует.

Литература 
 Nowak-Chmura M. 2014. A biological/medical review of alien tick species (Acari: Ixodida) accidentally transferred to Poland. Ann Parasitol. 60(1): 49—59.

Ixodes
Паукообразные Африки
Паукообразные Европы
Животные, описанные в 1926 году
Паразиты птиц